Forno puede referirse a:

 Forno Canavese,  localidad y comuna italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte
 Forno Telheiro, freguesia portuguesa del municipio de Celorico da Beira, en el distrito de Guarda
 Forno di Zoldo, localidad italiana de la provincia de Belluno, región de Véneto